Traumfabrik steht für:
 Hollywood#Hollywood als Filmstadt als Zentrum der US-Filmindustrie (engl. dream factory) 
  
 Die Traumfabrik (russ.: Фабрика снов), Roman von Ilja Grigorjewitsch Ehrenburg (1931)
 Traumfabrik (1949) (engl.: The Dream Merchants), Roman von Harold Robbins (1949) 
 Traumfabrik (Showtheater), ein deutsches Showtheater
 Traumfabrik (2019), ein deutscher Film von Martin Schreier (2019)
Siehe auch:
 Manufaktur der Träume